Drexel kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Drexel (Missouri)
Drexel (North Carolina)
Drexel (Ohio)